Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 87 dans le monde.

 Routes fédérales 87 et 87n en Allemagne
 U.S. Route 87 aux États-Unis
 Interstate 87 aux États-Unis
 Route européenne 87
 Route principale 87 en Finlande
 Route 87 en Islande
  dans certains pays